Adtranz 112E (EU43) – seria lokomotyw produkcji Adtranz-Pafawag, zamówiona przez PKP, z powodu kłopotów finansowych mimo przeprowadzonych testów nigdy nieodebrana
 Bombardier Traxx (EU43/EU47) – seria lokomotyw produkcji Bombardier Transportation, nosząca to samo oznaczenie